Castello di Carlo V – Crotone
 Castello di Carlo V – Lecce
 Castello di Carlo V – Monopoli